

Arroio do Meio est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Arroio do Sal est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Arroio do Padre est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Arroio dos Ratos est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Arroio do Tigre est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Arroio Grande est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Arroio Trinta est une municipalité de l'État de Santa Catarina

L'Arroio Grande est une rivière de l'État de Santa Catarina.

Voir aussi 
 La page d'homonymie Arroios

Homonymie de toponyme